Chaguanas es una municipalidad de Trinidad y Tobago situada en la isla de Trinidad. La ciudad está en estado de Borough, y es la más poblada del país.

Véase también

Personajes célebres 
 V. S. Naipaul

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Trinidad y Tobago
Municipios de Trinidad y Tobago